Assegai o zagaglia – arma da lancio
 Il destino del cacciatore (Assegai) – romanzo di Wilbur Smith del 2009